Aage Petersen kan henvise til flere personer:

 Aage Petersen (atlet) (1883-1963) – dansk atlet
 Aage Petersen (billedhugger) (1902-1986) – dansk billedhugger
 Aage Petersen (Schalburgkorpset) (-1944) - propagandachef i Schalburgkorpset
 Aage Petersen (politiker) - konservativ politiker